Les Jeholosauridae sont une famille de dinosaures ornithopodes comprenant les genres Jeholosaurus, Haya et Changchunsaurus.

Découverte 
Comme Han  ont trouvé des similitudes entre Haya, Changchunsaurus et Jeholosaurus, ils ont nommé un clade Jeholosauridae.

Systématique 
Le cladogramme ci-dessous est basé sur l'analyse de Malkovicky  (2011) :

Selon  les genres Haya, Changchunsaurus, Jeholosaurus, Parksosaurus, Thescelosaurus sont à classer dans la famille des Thescelosauridae, et dans la sous-famille des Thescelosaurinae.

Publication originale

Articles connexes 
 Liste de dinosaures
 Liste de clades des reptiles disparus

Notes et références

Liens externes 

Ornithopoda
Famille de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Crétacé
Dinosaure d'Asie
Taxon fossile décrit en 2012